Maria Theresia eller Maria Theresa henviser oftest til Maria Theresia af Østrig (1717-1780), Tysk-romersk kejserinde, Dronning af Ungarn og Bøhmen, og hersker over det Habsburgske Monarki fra 1740 til 1780.

Navnet kan også henvise til andre personer med dette navn:

Kongelige og fyrstelige 
 Maria Theresia af Østrig (1638–1683) – dronning af Frankrig, gift med kong Ludvig 14. af Frankrig
 Maria Theresia af Østrig (1684-1696) – datter af den tysk-romerske kejser Leopold 1.
 Maria Theresia af Savoyen (1756-1805) – datter af kong Viktor Amadeus 3. af Sardinien, gift med Charles, Greve af Artois, den senere kong Karl 10. af Frankrig
 Maria Theresia af Østrig (1762-1770) – datter af den tysk-romerske kejser Joseph 2.
 Maria Theresia af Østrig (1767-1827) – dronning af Sachsen, gift med kong Anton af Sachsen
 Maria Theresia af Napoli og Sicilien (1772–1807) – kejserinde af Østrig, gift med kejser Frans 1. af Østrig
 Maria Theresia af Østrig-Este (1773-1832) – dronning af Sardinien, gift med kong Viktor Emanuel 1. af Sardinien
 Marie Thérèse af Frankrig (1778-1851) – datter af kong Ludvig 16. af Frankrig og dronning Marie Antoinette
 Maria Theresa af Østrig (1801-1855) – dronning af Sardinien, gift med kong Karl Albert af Sardinien
 Maria Theresia af Savoyen – hertuginde af Parma, gift med hertug Karl 2. af Parma
 Maria Theresia af Østrig (1816-1867) – dronning af Begge Sicilier, gift med Ferdinand 2. af Begge Sicilier
 Maria Theresia af Østrig-Este (1817-1886) – gift med den franske tronprætendent Henri, Hertug af Chambord
 Maria Theresia af Østrig (1845-1927) – hertuginde af Württemberg, gift med hertug Philipp af Württemberg
 Maria Theresia af Østrig-Este (1849-1919) – dronning af Bayern, gift med kong Ludvig 3. af Bayern
 Maria Theresa af Portugal (1855–1944) – Ærkehertuginde af Østrig, gift med ærkehertug Karl Ludvig af Østrig (bror til kejser Frans Joseph
 Maria Theresia af Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1870-1935) – Hertuginde af Braganza, gift med den portugisiske tronprætendent Mikael, Hertug af Braganza
 Maria Teresa Mestre y Batista-Falla (født 1956) – Storhertuginde af Luxembourg, gift med storhertug Henri af Luxembourg

Andre 
 María Teresa Lara – en mexicansk komponist

Se også 
 Maria Theresia-daler – en østrigsk sølvdaler med kejserinde Maria Theresias portræt